Maple leaf, qui signifie « feuille d'érable » en anglais, peut faire référence :
 au drapeau du Canada, surnommé l’Unifolié ou The Maple Leaf Flag ;
 au Maple Leaf Rag, un ragtime de Scott Joplin ;

plusieurs équipes de sport canadiennes, dont :

 les Maple Leafs de Toronto, franchise de hockey sur glace basée à Toronto évoluant en Ligue nationale de hockey ;
 les Maple Leafs de Saint-Jean, ancienne franchise de hockey sur glace basée à Saint-Jean de Terre-Neuve ayant évolué en ligue américaine de hockey de 1991 à 2005 ;
 les Maple Leafs du Manitoba, équipe féminine de hockey sur glace basée à Winnipeg évoluant en ligue féminine de hockey de l'Ouest.

Des stades :
 Maple Leaf Gardens, une ancienne salle à Toronto en Ontario ;
 Maple Leaf Stadium, un ancien stade de baseball de Toronto ;

Des entreprises, dont 
 Maple Leaf Sports & Entertainment, une société qui possède et gère plusieurs équipes et chaînes de télévision sportives canadiennes ;
 Maple Leaf Foods, une entreprise agro-alimentaire canadienne ;

 Maple Leaf (Amtrak), un train de voyageurs aux États-Unis ;